Dvije se rijeke nazivaju Bug:

 Zapadni Bug, rijeka u Ukrajinu, Poljsku te granicom Bjelorusije
 Južni Bug, rijeka koja teče kroz Ukrajinu i Poljsku

en:Bug river